Аппенцелльский диалект () — диалект немецкого языка, распространённый в швейцарской области Аппенцеллерланд (на периферии кантонов Аппенцелль-Ауссерроден и Аппенцелль-Иннерроден). Принадлежит к восточной группе верхнеалеманнских диалектов (восточношвейцарский диалект).

Литература 
 
 

Южнонемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Швейцарии